Open 13 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2007 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród 510 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 we Francji